Sylvia Hansmann est une artiste plasticienne, née en 1962 à Munich en Allemagne.

Elle est surtout connue pour ses installations artistiques - entre autres en photographie plasticienne - d'art contemporain.

Démarches artistiques 
Son travail s'articule toujours autour d'une réflexion sur l'environnement et ses interactions avec l'individu ; un travail en constante évolution, évolution telle que celle qui caractérise l'environnement.

Ses réflexions sur l'individu, son entourage autant fixe qu'en mouvement - visuel, habituel et autres, l'on conduit à de nombreux projets, toujours respectant le même fil conducteur ; la vie comme « moteur » de ce qui nous entoure.

Principaux travaux 
Sylvia Hansmann utilise son environnement comme source d'inspiration profonde de réflexion sur l'être et l'individu.

 En 1989, avec Stéphan Barron Sylvia Hansmann a parcouru le méridien de Greenwich, de la manche anglaise à la mer Méditerranée. Avec un appareil emporté, ils ont régulièrement envoyé des images et des textes à des télécopieurs situés à huit endroits d'Europe. Ils ont ainsi induit une nouvelle représentation de la « ligne », d'une part comme l'un des premiers symboles de l'humanité, relative au temps, à l'espace et à l'imagination, mais aussi ici comme moyen de faire prendre conscience d'une conscience planétaire, et d'un « humanisme technologique ». Ce projet explorait de nouvelles mesures du temps et de l'espace et voulait contribuer à une sensibilité post-moderne, locale et planétaire, et écologique.

 En 1995, Sylvia Hansmann commence le projet « La balle rouge » au cours d'un voyage qui la conduira en Chine puis en Australie. Ce projet évoluera avec ses réflexions, traitant des diversités de notre planète puis de l'inconscient collectif ;L'œuvre résultant de ce projet a été présenté une première fois en 2001 à la galerie Schüppenhauer de Cologne (Allemagne). En 2003, « Les soleils et le grand E », , son propre lieu d'art.

En 2003 la continuité de ces projets sur la forme ronde rouge l'ont menée au projet des 50 Soleils lors de  Biennale de Venise, en parallèle de l'exposition officielle (« off »).
 
 En 2003, Sylvia Hansmann et Stéphan Barron ouvrent le FRUC - « Forcément Révolutionnaire Utopique et Créatif » - un lieu d'habitation en matériaux écologiques, conçu comme démarche d'écologie urbaine, incluant un jardin, une mare et lieu de création et d'exposition dessiné par l'architecte Jean-Pierre Campredon. Ce lieu d'art contemporain et d'expositions, situé au centre de Montpellier accueille des artistes internationaux et s'adresse « au voisinage qui va jusqu’au bout de la planète »''.

 En 2007, Sylvia Hansmann expose à la GM galerie.

Bibliographie 
A Project by Stephan Barron and Sylvia Hansmann dans le magazine Leonardo du Massachusetts Institute of Technology.

Notes

Voir aussi

Liens externes 
 
 « Projet la balle rouge »

Hansmann, Sylvia
Hansmann, Sylvia
Hansmann, Sylvia
Naissance en 1962
Naissance à Munich